Geografia:
 Tilden (Illinois), localitat estatunidenca d'Illinois
 Tilden (Nebraska), localitat estatunidenca de Nebraska

 Biografies:
 Bill Tilden, tennista estatunidenc (1893 - 1953)
 Samuel J. Tilden, polític demòcrata estatunidenc (1814 - 1886)